L'Institut de recherche sur le Québec (IRQ) est un organisme québécois affilié au  Mouvement national des Québécoises et Québécois qui a pour mission de susciter, de soutenir et de diffuser des recherches et des textes d'opinion sur des sujets touchant le développement du Québec, la défense de ses intérêts vitaux et de l’identité qu’ils traduisent.

Historique 

L'Institut de recherche sur le Québec a été fondé en 2002 par le Mouvement national des Québécoises et Québécois, un regroupement de 14 Sociétés nationales des Québécoises et Québécois et de 4  (SSJB) réparties dans les différentes régions du Québec. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois a pour mission de promouvoir et de défendre la langue française, la souveraineté du Québec et la fierté nationale québécoise.

Études et notes de recherche publiées 

 L'apprentissage précoce des langues secondes: un choix politique controversé ()
 De la reconnaissance du Québec à celle des Québécois: retour sur la reconnaissance de la nation par le gouvernement de Stephen Harper à l'automne 2006 ()
 Les obstacles juridiques à une réforme du fédéralisme ()
 Le nouvel argumentaire fédéraliste ()
 Le nouveau cours d'histoire du Québec au secondaire: l'école québécoise au service du multiculturalisme canadien? ()
 Le cours Éthique et culture religieuse: transmission des connaissances ou endoctrinement? ()
 Qu'est-ce que le trudeauisme? ()
 Les commémorations historiques nationales au Québec. Recommandations pour une politique d'envergure ()
 Critiquer un gouvernement ou un régime politique? ()
  plus tard - la question nationale québécoise dans le Canada de 1982 ()
 12 idées pour renforcer la défense et la promotion de l'identité québécoise ()
 Série "La question nationale à travers le monde" (automne 2013)

Forums tenus 
 Forum sur les enjeux pour le Québec des prochaines élections fédérales ()
 Forum sur les médias et les pratiques politiques ()
 Forum sur les perspectives économiques et financières du Québec ()

Colloques Quelque chose comme un grand peuple 
 Bilan et avenir du nationalisme québécois (2008)
 Le Québec et ses lieux de mémoires (2009)
 15 ans plus tard: le référendum de 1995 et l'évolution de la question nationale
 Le rapatriement de la constitution: 30 ans plus tard (2011)
 La crise de la mondialisation et la révolte des nations (2012)
 L'indépendance: l'histoire d'un idéal (2013)

Références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Société québécoise
Association ou organisme ayant son siège à Montréal